Мупироцин (Мупобел, Бактробан, Бондерм) — антибактериальное и бактерицидное средство широкого спектра действия для наружного применения.

Производится из Pseudomonas fluorescens.

Фармакологическое действие 
Действует бактерицидно в отношении инфекций, вызванных Staphylococcus aureus (в том числе штаммы, резистентные к метициллину), Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Branhamella catarrhalis, Pasteurella multocida, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Citrobacter freundii, Bordetella pertussis.

Мупироцин не активен в отношении Corynebacterium spp., Enterobacteriaceae spp., Micrococcus spp.

Подавляет изолейцин-трансфер-РНК-синтетазу, что приводит к нарушению синтеза белка в бактериях.

Показания 
 фолликулиты;
 импетиго;
 фурункулёзы;
 эктима;
 бактериальные инфекции;
 профилактика инфекций.

Противопоказания 
 гиперчувствительность к препарату.

Побочные действия 
Аллергические реакции в месте нанесения препарата.

Лекарственное взаимодействие 
Лекарственное взаимодействие мупироцина с другими препаратами малоизучено.

С осторожностью 
Мупироцин осторожно применяют при изменениях функции почек. Не допускать попадания препарата в глаза.

Ссылки 
 
 
 

Антибиотики
Эпоксиды
Сложные эфиры карбоновых кислот